Princezna Eulálie Maria Antoine Eleonora z Thurnu a Taxisu, také známá jako Illa, (21. prosince 1908, zámek Biskupice – 30. prosince 1993) byla nejstarší dítě prince Bedřicha Lamorala z Thurnu a Taxisu a jeho manželky, princezny Eleonory de Ligne. Patřila k české linii rodu Thurn-Taxisů.

Rodina a mládí 
Princezna Eulálie z Thurnu a Taxisu se narodila 21. prosince 1908 do české linie rodu Thurn-Taxisů. Narodila se a vyrostla na zámku Biskupice v Československu. Přestože se oficiálně jmenovala Eulálie, všichni v rodině ji oslovovali „Illa“.

Manželství

Zasnoubení s princem Rafaelem 
Princezna Illa byla zasnoubená s princem Rafaelem Rainierem z Thurnu a Taxisu, mladším synem Alberta, 8. knížete z Thurnu a Taxisu, od roku 1928 do roku následujícího. Jako potomek Karla Anselma, 4. knížete z Thurnu a Taxisu, patřil do hlavní linie rodu Thurn-Taxisů. Když v únoru 1929 nastal čas svatby, Illa si to rozmyslela a odmítla si ho vzít. Před jejím oznámením byli biskup z Řezna, stejně jako všichni hosté, shromážděni a připraveni zúčastnit se svatby. Šla za otcem svého snoubence a prohlásila, že její „srdce patří“ princi Filipu Arnoštovi z Thurnu a Taxisu, jeho nejmladšímu synovi, a že shledala, že je „neslučitelné s jejím svědomím“, vzít si svého snoubence. Albert toto následně zkonzultoval s jejím dědečka z otcovy strany, který byl hlavou české linie, a oba následně svolali rodinnou radu. Obě zúčastněné linie rodiny uvedly, že chválí Illu za její upřímnost a odvahu a také jí připisovaly „nejupřímnější motivaci pramenící z hlubokého náboženského přesvědčení, že by bylo špatné vzít si prince Rafaela, když ve skutečnosti milovala prince Filipa“. Poté, co informovala prince Alberta, zřejmě „propukla v hysterický vzlykot“ a brzy poté odjela na svá panství v Československu. Její rozhodnutí bylo oficiálně oznámeno až následující den.

Illa se s oběma bratry setkala přibližně ve stejnou dobu a „rozumnost svazku“ mezi ní a princem Rafaelem se zdála jasná. V týdnu před svatbou však Illa trávila čas s Filipem každý den a cítila k němu romantické city. Jako oddané katoličce ji „hluboké náboženské přesvědčení“ nedovolilo uvěznit se v manželství s někým, koho nemilovala. Princ Rafael se později oženil s další příbuznou, svou sestřenicí z druhého kolena princeznou Markétou z Thurnu a Taxisu; manželé byli rodiči prince Maxe Emanuela, současného dědice trůnu rodu Thurn-Taxisů.

Sňatek s princem Filipem 
Dne 7. května 1929 bylo formálně oznámeno zasnoubení Illy s princem Filipem Arnoštem z Thurnu a Taxisu (7. května 1908, zámek Prüfening – 23. července 1964 zámek Hohenberg), nejmladším bratrem jejího bývalého snoubence.

Dne 8. září 1929 se Illa v zámku Taxis provdala za prince Filipa Arnošta. Měli tři děti:

 Princ Albrecht Bedřich Maria Lamorel Kilián z Thurnu a Taxisu (5. července 1930, zámek Prüfening – 17. července 2021); oženil se s baronkou Alexandrou von der Roppovou (* 31. října 1932), bez potomků. Jejich manželství bylo podle rodinného práva rodu Thurn-Taxisů považováno za nerovné.
 Princezna Marguerite Eleonora Marie Franziska Antoine de Padua z Thurnu a Taxisu (1. prosince 1933, zámek Hohenberg – 29. prosince 2019, Hohenberg, Seeshaupt, Bayern)
 Princezna Antonie Maria Markéta Theresia vom Kinde Jesu z Thurnu a Taxisu (* 28. ledna 1936, zámek Hohenberg)

Pozdější život 
Illin otec byl zavražděn 10. května 1945 na zámku Biskupice.

Princ Filip zemřel 23. července 1964 ve věku 56 let na zámku Hohenberg v Bavorsku. Princezna Illa zemřela 30. prosince 1993 ve věku 85 let.

Předkové

Odkazy

Reference 

Thurn-Taxisové
Thurn-Taxisské princezny
Německé šlechtičny
České šlechtičny
Čeští Němci
Čeští emigranti a exulanti
Narození v roce 1908
Narození 21. prosince
Narození v Biskupicích (okres Svitavy)
Úmrtí v roce 1993
Úmrtí 30. prosince
Ženy